Чоловіча індивідуальна гонка на 20 км в рамках чемпіонату світу з біатлону 2009 відбулася 17 лютого 2009 в Пхьончхані .

Результати

Виноски

Чемпіонат світу з біатлону 2009
2009 у біатлоні‎